Schöpflin est un patronyme porté notamment par :

 Georg Schöpflin (1869-1954), homme politique allemand ;
 György Schöpflin  (1939-2021), homme politique hongrois.